«Перт Гло́ри» () — австралийский футбольный клуб из города Перт, Западная Австралия. Выступает в A-League — высшем австралийском дивизионе. Основан в 1996 году. Является самым старым клубом A-League. Домашний стадион — Members Equity Stadium.

В первые годы своего существования выступал в National Soccer League (NSL) (высшей австралийской лиге, существовавшей в 1977—2004 годах). В первые два проведённых сезона был середняком лиги, затем стал одним из её лидеров, дважды становился победителем плей-офф, трижды — регулярного первенства. В то время, наиболее успешное в истории клуба, его тренировал сначала Бернд Штанге, затем Жан-Мишель д’Аврай. После того, как NSL прекратила существование, клуб сумел не просто выжить, а найти средства для участия во вновь образованном под названием A-League австралийском чемпионате. Впрочем, особых успехов в нём клуб не добился, входя в число аутсайдеров лиги (три предпоследних места в трёх последних сезонах).

Достижения 

 Чемпион (победитель плей-офф) National Soccer League (NSL): 2003, 2004
 Финалист плей-офф NSL: 2000, 2002, 2012, 2019
 Победитель регулярного первенства A-Лиги: 2018/19
 Победитель регулярного первенства NSL: 1999/2000, 2001/02, 2003/04
 2-е место в регулярном первенстве NSL: 2002/03
 3-е место в регулярном первенстве NSL: 1998/99, 2000/01
 Победитель championship series NSL: 2003
 Финалист Предсезонного кубка (Pre-Season Cup) A-Лиги: 2005, 2007

Состав

Известные игроки

Список главных тренеров 

  Гари Марокки (1996—1999)
  Бернд Штанге (1999—2001)
  Жан-Мишель д’Аврай (2001—2004)
  Стив Макмэхон (2005)
  Алан Вест (2005—2006) (и. о.)
  Рон Смит (2006—2007)
  Дэвид Митчелл (2007—2010)
  Иан Фергюсон (2010—2013)
  Алистер Эдвардс (2013)
  Кенни Лоуи (2013) — (2018)
  Тони Попович (2018) —  (2020)
  Ричард Гарсия  (2020) — (2022)
  Рубен Задкович (2022) — н.в.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Австралии
Спортивные клубы Перта (Австралия)
ФК «Перт Глори»